Памятник Хользунову — скульптура Героя Советского Союза Виктора Степановича Хользунова установленная на центральной набережной города Волгограда. Является объектом культурного наследия федерального значения и одним из немногих уцелевших довоенных памятников в городе.

История 
Торжественное открытие памятника работы скульптуров Михаила Белашова и Екатерины Алексеевой-Белашовой состоялось спустя год после гибели лётчика-героя — 17 ноября 1940 года.

Вот как описывала это событие газета «Сталинградская правда» от 19 ноября 1940 года:

Всего через полгода после открытия памятника началась Великая Отечественная война. Во время Сталинградской битвы на набережной шли ожесточённые бои и памятник оказался в их эпицентре. В ходе боёв постамент был разрушен, но скульптура, упавшая на землю, практически не пострадала. После освобождение города её подняли и поставили на землю рядом с разрушенным постаментом.

После победы памятник был полностью восстановлен на прежнем месте. В 1949 году памятник поставили на современный постамент, а фигуру лётчика-героя повернули. До войны скульптура стояла грудью к улице Ленина и смотрела в сторону реки Царицы. После реконструкции скульптуру развернули лицом к городу, а спиной к Волге. Такой вариант ориентации фигуры лётчика, смотрящего в сторону улицы Ленина, прорабатывался изначально, но был отвергнут. Автор памятника Михаил Белашов специально писал об этом в 1940 году:

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года памятник был включён в список памятников культуры, подлежащих охране как памятник государственного значения.

В конце 2014 года в рамках федеральной целевой программы подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне памятник был капитально отремонтирован. Исполнитель реставрационных работ московская организация «Центр реставрации» произвела очистку поверхности от загрязнений и коррозии, нанесла на скульптуру и пьедестал новое покрытие, а также облагородила территорию вокруг памятника. Всего на реставрационные работы было потрачено 8 миллионов рублей.

В Волгограде также установлен бюст лётчика. Он находится в Ворошиловском районе напротив здания школы ДОСААФ.

Описание памятника 
На данный момент памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 3,85 м установленную на гранитный постамент, высота которого составляет 4,5 м. На постаменте накладными бронзовыми буквами выполнена надпись: «Герою Советского Союза комдиву Виктору Степановичу Хользунову. 1905—1939.».

Скульптура представляет собой стоячего лётчика в кожаном пальто и сапогах. На голове надет шлем, на лбу — солнцезащитные очки, через плечо надет планшет на ремне, на поясе — кобура для пистолета. Снятую с правой руки перчатку, лётчик держит в левой руке. Правая рука вытянута за спину, пальцы сжаты в кулак, а указательный направлен вниз.

Вот как после открытия описывал памятник скульптор Михаил Белашов:

Примечания

Ссылки

Литература 

Хользунову
Хользунову